По данным сообщества, в Мексике проживает примерно 45 200 басков, не считая их потомков. Институт Хавьера Мины является культурным местом встречи для этой диаспоры, местом самовыражения для молодых баскских мексиканцев и гостей из Страны Басков. Баскская пелота в Мексике практикуется примерно с 1895 года и представлена ​​Federación Mexicana de Frontón, A.C.  В Мехико больше полей для игры в баскскую пелоту, чем в любом другом городе мира.

В Мексике баски или креолы баскского происхождения представляли одну из самых важных групп в стране. Следы басков также можно увидеть в названиях городов Селая, Кадерейта, Берналь, Вилья-де-Аяла, Пабельон-де-Артеага, Санта-Роса-Хауреги, Ариспе и Дуранго или в районах Мехико Нарварте, Эчегарай или Эускади, а также в различных постройках колониального времени, таких как Колехио-де-лас-Вискаинас, дворец Лекумберри, церковь Сан-Игнасио-де-Лойола в Мехико. Баски были одной из самых могущественных аристократических групп в Мексике, представленной семьями Аскаррага, Ласкурайн, Итурбиде или Лабастида, или оставили свой след в городском планировании столицы на улицах Дель Валле, Докторес, или к югу от центра (Баскские казармы в колониальные времена) можно увидеть имена благотворителей и важных врачей, таких как: Анисето Ортега, Мартин Мендальде, Консепсьон Беистеги, Хуан Санчес Аскона, Альварес де Икаса, доктор Хосе Мария Вертис, доктор Наварро, доктор Лисеага, Франсиско Олагибель, Меаве, Эчевесте, Альдакоа и Аранда или на востоке Периферийное кольцо носит название Каналь де Гарай.

Баски играли важную роль в горнодобывающей промышленности, многие из них были владельцами ранчо и вакеро, а остальные владели небольшими магазинами в крупных городах, таких как Мехико, Гвадалахара и Пуэбла.

В Нижней Калифорнии баскская фамилия Арамбурусабала сегодня является одной из самых известных в этом штате, а также в соседних штатах Сонора и Коауила.

История 

Первые баски прибыли в колониальный период в Новую Испанию. Монах Хуан де Сумаррага был баском, сыгравшим важную роль в христианизации мексиканцев, был основателем Королевского и Папского университета Мексики, а также первым епископом Новой Испании. Спасаясь от преследований в Испании и Франции, ещё одна община прибыла в Мексику в конце XIX века, насчитывая 1533 члена, которые основали Casa del Pueblo Vasco в 1907 году с разрешения бывшего президента Мексики Порфирио Диаса. Между баскским сообществом существовал разрыв: первая группа состояла из неквалифицированных сельских жителей, экономических эмигрантов, прибывших в конце XIX и начале XX века, а другая была политическими эмигрантами времен Гражданской войны в Испании, которые, как правило, имели техническое или академическое образование.

Заметным мигрантом из первой группы был Браулио Ириарте, иммигрировавший в Мексику в 1877 году без образования и профессионального опыта. Он начал работать в пекарне, и после многих лет тяжелой работы ему принадлежало 80 пекарен и мельница. Эта мельница El Euskaro, основанная в 1906 году, была одной из крупнейших в Мексике. Он также владел асьендами в Керетаро, шахтами в Идальго, крупными владениями в Мехико и помог основать различные корпорации, в том числе Grupo Modelo.

Во время Гражданской войны в Испании ещё один контингент басков прибыл в Мексику в 1941 году. Эта последняя группа иммигрантов была теми, кто начал большую работу по объединению басков вместе со своими детьми и внуками, родившимися в Мексике, основали Баскский Дом Мексики для обучения баскскому языку, а также обычаям и традициям басков. Кроме того, это сообщество принимало активное политическое и социальное участие в управлении Мексикой.

Баски составляют 8500 членов в Мехико, штатах Колима, Халиско, Мехико, Нуэво-Леон, Дуранго, Чиуауа, Коауила, Оахака, Кинтана-Роо и Кампече. На сегодняшний день некоторые из членов указанного сообщества очень заметны в ресторанной и гостиничной деятельности.

Баски в Дуранго 

Штат Дуранго в Мексике имеет очень специфическую культуру, в основном из-за его баскской колонизации.

Именно баски, эмигрировавшие из Европы, впервые осмелились исследовать северную Мексику и, наконец, в 1563 году бискайский капитан Франсиско де Ибарра основал Вилья-дель-Гуадиана (сегодня город Дуранго). Прежде чем основать Вилью-де-Дуранго, Франсиско де Ибарра-и-Арандиа исследовал различные области штата Дуранго, и 24 июля 1562 года он присвоил территории имя Нуэва-Бискайя в честь сеньории Бискайя. Нуэва-Бискайя включала нынешние штаты Дуранго, Чиуауа и часть Коауилы. Важно отметить, что большинство басков, населявших север Мексики, были бискайцами.

Баскский язык был распространён среди басков в лесах, пустынях, равнинах и горах Дуранго на этапах завоевания и колонизации. Уже установившийся в эпоху вице-королевства, у басков тех времен — особенно у богатых — обычай выдавать своих дочерей замуж предпочтительно за племянника или же за соотечественника, поэтому они практиковали между собой эндогамный брак (брак только за кем-то той же расы или этнической группы). Этот социальный обычай вышел из употребления в XIX веке.

в Дуранго продолжали прибывать баски в течение XIX века, некоторые сформировали плодовитые семейные кланы, чьи фамилии сохранились и по сей день в обществе Дуранго. Вот некоторые из них: Аристеги, Арсак, Ампаран, Арамбурусабала, Арриета, Арриага, Арредондо, Арвису, Агирре, Асунсоло, Арреола, Анитуа, Айспуро, Альгарин, Айяла, Бурсиага, Барраса, Кастаньос, Синкунеги, Де Хуамбельс, Элорриага, Эскарсага, Элисондо, Эспелета, Гаксиола, Галавис, Гамбоа, Гамис, Гарай, Гуэрека, Гуррола, Икаса, Итурбе, Ибарра, Ирасоки, Хауреги, Лардисабаль, Лисаррага, Маягойтия, Мединабейтия, Монаррес, Монтойя, Мугиро, Мургия, Остоласа, Рентерия, Рутиага, Сарачо, Угарте, Унсуэта, Урибе, Урбина, Урреа, Уртусуастеги, Вискарра, Сарате, Сатарайн, Савала, Сулоага, Субирия, Саррага.

Баски на Юкатане 
Большинство басков поселились в основном на территории нынешнего штата Кампече, а также в близких к нему районах нынешнего штата Юкатан, таких как Тикуль или Ушмаль. Культурное, экономическое и политическое влияние басков или потомков басков на полуострове мало или совсем не изучалось, но были некоторые выдающиеся баскско-юкатекские деятели.

Известные персоналии 

 Хуана Инес де ла Крус, ученая-самоучка и поэтесса школы барокко, монахиня Новой Испании.
 Агустин де Итурбиде, император Первой Мексиканской империи.
 Мария Феликс, мексиканская актриса Золотого века мексиканского кино.
 Долорес дель Рио, мексиканская киноактриса Золотого века Голливуда.
 Алехандро Гонсалес Иньярриту, мексиканский режиссёр, постановщик двух шедевров: «Бёрдман» и «Выживший».
 Висенте Фокс, 55-й президент Мексики, баск по материнской линии.
 Хуан де Оньяте, новоиспанский исследователь, колониальный губернатор провинции Нуэва-Мексика в Новой Испании.
 Франсиско «Панчо» Вилья, мексиканский революционный генерал.
 Хосе Мариано Абасоло, мексиканский революционер.
 Хуан Эскутиа, мексиканский солдат.
 Хосе Альберто Агилар Иньярриту, мексиканский экономист и политик.
 Карлос Герреро де Лисарди, мексиканский профессор и исследователь экономики.
 Карлос Мария Абаскаль Карранса, мексиканский юрист и министр внутренних дел в кабинете Висенте Фокса.
 Игнасио Элисондо, новоиспанский генерал-роялист испанской армии во время мексиканской войны за независимость.
 Клементе Агирре, мексиканский композитор и музыкальный педагог.
 Хосе Хоакин Фернандес де Лисарди, мексиканский писатель и политический журналист.
 Серхио Сальвадор Агирре Ангиано, мексиканский юрист и помощник судьи.
 Сельсо Агирре Берналь, мексиканский писатель и историк.
 Рикардо Легоррета, мексиканский архитектор.
 Луис Гатика, мексиканский актёр, у которого отец был баском из Чили.
 Лиза Эчеверрия, мексиканская актриса и модель.
 Андреа Легаррета, мексиканская актриса и телеведущая.
 Рамон Мускис, мексиканский губернатор Техаса с 1830 по 1831 и в 1835 годах.
 Рикардо Посас Арсиньега, мексиканский антрополог, научный исследователь и индихенист.
 Карлос Эмилио Оррантия, мексиканский футболист.
 Гильермо Иберио Ортис Маягойтиа, мексиканский юрист и судья Верховного суда.
 Мануэль Руэда Чапиталь, мексиканский юрист и его пять сыновей и дочерей, Мария Луиза, Патрисия, Габриэла, Мануэль-младший и Маурисио.
 Мануэль Пелаес, мексиканский военный.
 Ильда Гаксиола, мексиканская пляжная волейболистка.
 Венустиано Карранса, 44-й президент Мексики с 1917 по 1920 год.
 Луис Эчеверриа, 50-й президент Мексики с 1970 по 1976 год.
 Юридия Франсиска Гаксиола Флорес, мексиканская певица баскского происхождения.
 Альберто Андрес Альварадо Арамбуро, мексиканский политик.
 Хорхе Ибаргуэнгойтиа, мексиканский писатель и драматург.
 Долорес Эредиа, мексиканская актриса.
 Эмилио Аскаррага Видауррета, мексиканский бизнесмен.
 Анхель Сесар Мендоса Арамбуро, мексиканский политик.
 Сельсо Гаксиола, мексиканский политик, губернатор штата Синалоа в 1911 году.
 Мариана Очоа, мексиканская певица.
 Мария Асунсьон Арамбурусабала, мексиканская бизнес-леди-миллиардер.
 Луиза Гаксиола, ведущая новостей.
 Сусана Сабалета, мексиканская актриса и певица.
 DJ Trevi, диджей, продюсер, композитор и актёр
 Уго Айяла, мексиканский футболист
 Гильермо Очоа, мексиканский футболист

Примечания 

Баскская диаспора
Народы Мексики